Фе́хер ( — белый) — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Фехер, Джордж (род. 1924) — американский физик и биофизик
 Фехер, Миклош (1979—2004) — венгерский футболист, нападающий.
 Фехер, Ференц (1933—1994) — венгерский философ-марксист, представитель Будапештской школы.